Ramsay je lahko:
 klan Ramsay
 Alan Hollick Ramsay, general
 Alexander Robert Maule Ramsay, admiral
 Bertram Ramsay, admiral
 James Ramsay MacDonald, predsednik Vlade Združenega kraljestva
 Gordon Ramsay, kuhar
 William Ramsay, kemik

Glej tudi 
 Ramsey